Forrest is een plaatsje in de regio Goldfields-Esperance in West-Australië. In 2016 telde het plaatsje geen inwoners meer. In 2006 woonden er nog achttien mensen.

Geschiedenis 

In 1917 werd de spoorweg tussen Kalgoorlie en Port Augusta vervolledigd, de Trans-Australian Railway. De spoorweg was bijna 1.700 kilometer lang en kreeg vijftig spooraansluitingen voor onderhoudposten. Forrest ontstond aan een van die spooraansluitingen. Het plaatsje werd vernoemd naar John Forrest die als ontdekkingsreiziger door het gebied was getrokken en de eerste premier van West-Australië werd. Spoorwegonderhoud werd minder noodzakelijk door de opkomst van betonnen dwarsliggers, ballast, diesellocomotieven en verbeterde lasnaden. Forrest zou een van de laatste onderhoudsplaatsjes op de lijn blijven.

In 1829 won Norman Brearley’s West Australian Airways Ltd een openbare aanbesteding om post, passagiers en goederen tussen Perth en Adelaide te vervoeren per vliegtuig. Doordat de vlucht zeventien uur duurde was een tussenstop nodig. Forrest lag halverwege en kreeg een vliegveld en hostel. Vanaf 1936, na de modernisering van het vliegmaterieel, werd er geen stop meer gemaakt in Forrest. De luchtmacht maakte wel nog gebruik van het vliegveld. 

Vanaf 1930 werden er weermetingen uitgevoerd in Forrest. Begin jaren 1950 kreeg het plaatsje een bemand weerstation. Op 24 maart 1995 werd het bemande weerstation gesloten en vervangen door een geautomatiseerd weerstation.

Klimaat 
Wyndham kent een steppeklimaat, het is er 's zomers echter koeler dan in de rest van de Australische woestijn omdat het in de nabijheid van de oceaan ligt. Op 13 januari 1979 gaf de thermometer er desondanks 49,8 C° aan.

Externe link 
 website City of Kalgoorlie-Boulder

Plaats in West-Australië